Джонатан Браун:  (1893—1918) — английский футболист.
 Браун, Джонатан (1939—2022) — американский искусствовед и историк искусства.